

Astronomia 
 7218 Skácel – asteroide della fascia principale

Persone 
 Jan Skácel – poeta ceco
 Jindřich Skácel – calciatore ceco
 Rudolf Skácel – ex calciatore ceco